Laodicea in Phrygia () ist ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche.

Es geht zurück auf ein früheres Bistum der antiken Stadt Laodikeia am Lykos in der kleinasiatischen Landschaft Phrygien im Westen der heutigen Türkei.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 

Laodicea in Phrygia
Laodicea in Phrygia